Кишкёрёшский яраш () — яраш в венгерском медье Бач-Кишкун. Административный центр — Кишкёрёш.

История 
Образован в результате административно-территориальной реформы 2013 года из бывшего Кишкёрёшского района.

Состав

Примечания 

Яраши Баш-Кичуна